Jerzy Kossak – pittore polacco
 Juliusz Kossak – pittore polacco
 Wojciech Kossak – pittore polacco
 Zofia Kossak Szczucka – scrittrice, attivista e antifascista polacca